Stanstead – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Stanstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Stanstead Abbotts – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Stanstead St Margarets – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
Zobacz też
 Stansted